

Persoonsnaam
Hebreeuwse naam die 'leeuw van God' of 'haard van God' betekent, mogelijk afgeleid van de zoroastrische god Ahriman oftewel Angra Mainyu
figuur uit de Hebreeuwse Bijbel: een van de hoofden van de uit Babylonië teruggekeerde Joden die door Ezra naar Kasifja worden gestuurd om er levieten te zoeken (Ezra 8:16)

Voor- of achternaam van bekende personen
 Ariel, de artiestennaam van de Indonesische zanger Nazril Irham
 Ariel, ringnaam van Shelly Martinez, actrice, fotomodel en Amerikaans professioneel worstelaar
 Ariel Graziani, een Ecuadoraans voetballer
 Ariël Jacobs, een Belgisch voetbalcoach
 Ariel Ortega, Argentijns voetballer
 Ariel Sharon, een Israëlisch militair en politicus
 Ariel Winter, een Amerikaans actrice
 Uri Ariel, een Israëlisch politicus

Aartsengel in de joods-christelijke mystiek
 In het gnosticisme de naam van de goddelijke ontwerper Demiurg of zijn archont Jaldabaoth
 Ariël (engel), een watergeest uit de joodse kabbala
 In de (occulte) renaissanceliteratuur een demon, beschermengel of elementaal die voorkomt in onder andere:
Ariel (Goethe), een luchtgeest in het boek Faust II van Goethe
Ariel (Pope), een sylfe (luchtgeest) in het gedicht The Rape of the Lock van Alexander Pope
Ariel (Shakespeare), een geest in het toneelstuk The Tempest van William Shakespeare
Ariel (Milton), een rebelse engel in Paradise Lost van John Milton
aardgeest in de geschriften van Cornelius Agrippa
aard- en watergeest in het gedicht Hierarchy of the blessed angels van Thomas Heywood

Plaatsnaam
de door de profeet Jesaja gebruikte personificatie voor de stad Jeruzalem (Jesaja 29,1-7)
Volgens de profeet Jesaja het "offeraltaar met de vuurhaard" in de tempel van Jeruzalem (Ezechiël 43, 13-17)
Ariël (Westelijke Jordaanoever), Israëlische nederzetting op de bezette Westelijke Jordaanoever
Ariel (maan), tweede maan van Uranus

Film en literatuur
Ariel (film), film van de Finse regisseur Aki Kaurismäki
Ariël (Disney), hoofdpersonage in de Disney-tekenfilm De Kleine Zeemeermin gebaseerd op het gelijknamige sprookje van Hans Christian Andersen.
Ariel (filmprijs), Mexicaanse filmprijs
Ariel (Plath), dichtbundel van Sylvia Plath
Ariel (Rodó), literair werk van José Enrique Rodó
Ariel (Beliaev), sciencefictionroman van de Russische schrijver Alexander Beliaev

Overig
Ariel (automerk), Brits sportwagenmerk
Ariel (motorfiets), Brits historisch motorfietsmerk
Ariel (label), Argentijns grammofoonplatenmerk
Ariel (wasmiddel), wasmiddelmerk van Procter & Gamble